Christian Caliandro – storico dell'arte italiano
Cosimo Caliandro – mezzofondista italiano
Domenico Caliandro – arcivescovo cattolico italiano